Александр Домбровский:
 Домбровский, Александр Георгиевич (род. 1962) — украинский политик, народный депутат Украины VII и VIII созывов.
 Домбровский, Александр Иосифович (1895—1972) — советский врач-рентгенолог и радиолог.